Светильново — название населённых пунктов в России:

 Светильново — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Светильново — деревня в Верховажском районе Вологодской области.